La edición 43.ª de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebró  entre el 2 de junio y el 11 de junio de 1938 en las pistas del Stade Roland Garros de París, Francia.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 90 tenistas  mientras que el cuadro individual femenino comenzó con 37 tenistas.

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso  el estadounidense  Donald Budge  logrando el único título que lograría en Roland Garros  al imponerse en la final al alemán Roderik Menzel.

En la competición individual femenina la victoria fue para la francesa Simonne Mathieu que lograba el primero de los dos títulos que obtendría en París  al imponerse a su compatriota  Nelly Adamson.

Palmarés

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Véase también 
 Torneo de Roland Garros
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Roland Garros (Web oficial)

Torneo de Roland Garros 1938